Axion steht für:

 Axion, ein hypothetisches Elementarteilchen
 Axion Swiss Bank, Schweizer Privatbank
 Claas Axion, eine Traktoren-Baureihe von Claas

Gestalten der Griechischen Mythologie:
 Axion (Sohn des Phegeus), ermordete mit seinem Bruder Temenos den Alkmaion
 Axion (Sohn des Priamos), wurde im Trojanischen Krieg von Eurypylos, Sohn des Euaimon, getötet

Siehe auch:
 Axiom (Begriffsklärung)